Sethe ist: 

 ein Ortsteil von Havekost (Ganderkesee)
 ein früherer Name der Gemeinde Seeth-Ekholt 
 der Name einer Stiftung – siehe Sethestift

Sethe ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Sethe (1835–1864), erste Ehefrau des Zoologen Ernst Haeckel
 Carl Wilhelm Georg Sethe (1772–1856), deutscher Stadt- und Landgerichtsdirektor 
 Charlotte Sethe (1785–1858), ostfriesische Stifterin
 Christian Sethe (Christian Diedrich Heinrich Sethe; 1778–1864), deutscher Jurist und Geheimer Regierungsrat, Mitgründer des Sethestifts
 Christian Carl Theodor Ludwig Sethe (1798–1857), deutscher Jurist und Staatsbeamter
 Christoph von Sethe (Christoph Wilhelm Heinrich Sethe; 1767–1855), deutscher Jurist
 Helmut Sethe (1929–1983), deutscher Journalist und Chefredakteur
 Kurt Sethe (1869–1934), deutscher Ägyptologe
 Otto von Sethe (1901–?), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Paul Sethe (1901–1967), deutscher Historiker und Publizist
 Rolf Sethe (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler
Stefan Sethe (* 1951), deutscher Politologe und Verwaltungsjurist
 Walter Sethe (1898–1955), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
Walther Sethe (1930–2012), deutscher Kommunalpolitiker

Siehe auch:

 Sete